Dobro Polje kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Dóbro Pólie, bergstopp,

Slovenien 

 Dobro Polje (ort i Slovenien), Radovljica,